Letnie Mistrzostwa Estonii w Skokach Narciarskich 2011 – zawody w skokach narciarskich, przeprowadzone 13 sierpnia i 17 września 2011 na skoczni Tehvandi w Otepää w celu wyłonienia indywidualnego i drużynowego mistrza Estonii.

Zawody przeprowadzono na skoczni Tehvandi o punkcie konstrukcyjnym K-90. Pierwszy konkurs, którymi były zawody indywidualne, rozegrano 13 sierpnia. Zwycięzcą został Kaarel Nurmsalu, srebrny medal wywalczył Siim-Tanel Sammelselg, a brązowy – Illimar Pärn. Trzecie miejsce w konkursie zajął Fin Lauri Asikainen, jednak startował on poza konkurencją.

W konkursie drużynowym, przeprowadzonym 17 września 2011, wygrał zespół Otepää Spordiklubi (Otepää I) w składzie: Artti Aigro, Jaan Jüris, Karl-August Tiirmaa. Drugie miejsce zajęli zawodnicy Elva Suusaklubi (Elva I) – Rauno Loit, Illimar Pärn i Kristjan Ilves. Na trzecim miejscu zawody ukończyli skoczkowie z Moskwy, jednak startowali oni poza konkurencją. W związku z tym brązowe medale wywalczyli reprezentanci SÜ Taevatäht – Mats Piho, Han-Hendrik Piho i Kail Piho. W nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej najlepszy okazał się Illimar Pärn, drugi był Jaan Jüris, a trzeci Kristjan Ilves.

Medaliści

Wyniki

Konkurs indywidualny (13.08.2011)

Konkurs drużynowy (17.09.2011)

Nieoficjalna klasyfikacja indywidualna (17.09.2011)

Uwagi

Przypisy 

2011 w sportach zimowych
Lato 2011
2011 w Estonii